Match puede referirse a algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Cómics 
 Match (DC Comics), un personaje de ficción.
 Match (Marvel Comics), un personaje de ficción.

Cinematografía y televisión 
Match (2012), película rusa dirigida por Andrey Malyukov.
Match (2017), programa de televisión chileno de la cadena TVN.